Johannes Boye ist der Name folgender Personen:

* Johannes Boye (Philosoph) (1756–1830), dänischer Philosoph 
 Johannes Boye (Politiker) (1840–1905), deutscher Kaufmann und Politiker
 Johannes Boye (Architekt), deutscher Architekt